Als Schlacht von Gaza bzw. Schlacht bei Gaza bezeichnet man folgende Schlachten, die in der Nähe der Stadt Gaza stattgefunden haben:

 Belagerung von Gaza durch Alexander den Großen
 Schlacht von Gaza (312 v. Chr.) während des Dritten Diadochenkrieges
 Schlacht bei Gaza (1239) während des Kreuzzugs der Barone
 Schlacht von La Forbie (1244) zwischen Kreuzfahrern und Ayyubiden
 drei Schlachten während des Ersten Weltkriegs:
 Erste Schlacht um Gaza (März 1917)
 Zweite Schlacht um Gaza (April 1917)
 Dritte Schlacht um Gaza (Oktober/November 1917)
 Kampf um Gaza Juni 2007 zwischen Fatah und Hamas
 mehrere Konflikte zwischen Israel und der Hamas, siehe Gaza-Krieg